Ivanhoe (Califòrnia)
 Ivanhoe (Carolina del Nord)
 Ivanhoe (Illinois)
 Ivanhoe (Minnesota)
 Ivanhoe (novel·la)
 Ivanhoe (pel·lícula)
 Ivanhoe (Sullivan), òpera del 1891 d'Arthur Sullivan